Городищенский сельский округ

Белгородская область 

 Городищенский сельский округ Старооскольского района (до 2008 года)

Брянская область 

 Городищенский сельский административный округ Погарского района

Кировская область 

 Городищенский сельский округ Немского района
 Городищенский сельский округ Санчурского района

Московская область 

 Городищенский сельский округ Ступинского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Городищенский сельский округ Велижского района
 Городищенский сельский округ Хиславичского района

Тверская область 

 Городищенский сельский округ Бежецкого района (до 2005 года)